Atchison County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Atchison County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 75000704
 Atchison County Courthouse (Missouri)